Клайн-Харрас () — посёлок в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гензерндорф. Население 350 чел. Занимает площадь 9,2 км². Официальный код — 30838.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии